Елена Атанасова може да се отнася за:

 Елена Атанасова, българска просветна деятелка от Македония
 Елена Атанасова (р. 1977 г.), българска актриса